«Прямое попадание» — американский художественный фильм 1994 года в жанре боевика с Уильямом Форсайтом в главной роли.

Сюжет 
Хэтч — ветеран секретного агентства, наёмный убийца со стажем. Он решил наконец уйти на покой, и организация даёт ему последнее важное задание — найти и уничтожить женщину, шантажирующую высокопоставленного чиновника, опасающегося раскрытия своих сексуальных связей. Проникнув в дом к жертве, Хэтч неожиданно видит в объятиях жертвы маленькую дочь, которую та защищает даже во сне, и у Хэтча возникают сомнения в виновности этой женщины.

В ролях 
 Уильям Форсайт — Хэтч
 Джо Чампа — Саванна
 Ричард Нортон — Роджерс
 Джон Апреа — Терри Дэниэлс
 Джордж Сигал — Джеймс Тронсон
 Джульет Ландау — Шелли
 Стив Гарви — репортер
 Мел Новак — Ковар
 Дэвид Сент-Джеймс — техник

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы Джозефа Мерхи